Бобојешти има више значења:

 Бобојешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Бобојешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији